Болонье́зи () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Болоньези, Аурельяно (1930—2018) — итальянский боксёр, олимпийский чемпион 1952 года.
 Болоньези, Франсиско (1816—1880) — перуанский военный, национальный герой Перу.